Mužská dvouhra Libéma Open 2018 probíhala v první polovině června 2018. Do singlové soutěže rosmalenského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl lucemburský tenista Gilles Müller, kterého ve druhém kole vyřadil Australan Matthew Ebden.

Vítězem se stal druhý nasazený Francouz Richard Gasquet, jenž den před 32. narozeninami zdolal ve finále krajana Jérémy Chardyho po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo patnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour a po dvou nottinghamských trofejích třetí na trávě.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Libéma Open 2018